MVFS steht als Abkürzung für: 

das Dateisystem MVFS (IBM Rational MultiVersion File System), ein virtuelles Dateisystem
Valley Fault System, ein System von geologischen Verwerfungen um die Philippinen

MVFS